Джок:
 Джок (художник) — псевдоним Марка Симпсона (), британского художника и сценариста комиксов.
 Джок (мультфильм) — первый южноафриканский мультфильм, выполненный с применением 3D-анимации.
 Джок, Дуач (род. 1986) — южносуданский футболист.

См. также 
 Джоки